Пьетро Гаринеи (, 1 февраля 1919 года — 9 мая 2006 года) — итальянский драматург, сценарист и автор песен.

Биография 
Гаринеи родился в городе Триесте на севере Италии. По образованию фармацевт. Позднее работал спортивным корреспондентом газеты Corriere dello Sport, где познакомился с Сандро Джованнини. Вместе они образовали литературный дуэт, начав с издания сатирической газеты Cantachiaro в 1944 году. В 1949 году Гаринеи дебютировал в театре со своей первой пьесой, а в 1952 году состоялась премьера его музыкальной комедии Attanasio cavallo vanesio, главную партию в которой исполнил Ренато Рашель. В сотрудничестве с Джованнини Гаринеи создал множество мюзиклов. Среди артистов, игравших в постановках пьес Гаринеи, были Нино Манфреди, Сандра Мондаини, Доменико Модуньо, Массимо Раньери, Рафаэлла Карра, Марчелло Мастроянни и многие другие.

В соавторстве с Джованнини и Рашелем в 1955 году была написана знаменитая песня Arrivederci Roma.

Умер в Риме 9 мая 2006 года.

Произведения 

 Attanasio cavallo vanesio (1952)
 Giove in doppio petto (1954)
 Buonanotte Bettina (1956)
 Un paio d’ali (1957)
 L’adorabile Giulio (1957)
 Rinaldo in campo (1961)
 Un mandarino per Teo
 Bravo!
 Ругантино (1962)
 Ciao Rudy (1966)
 Alleluja brava gente (1970)
 Aggiungi un posto a tavola (1974)
 Niente sesso, siamo inglesi
 Taxi a due piazze

Примечания 

Драматурги Италии
Сценаристы Италии
Поэты Италии
Театральные режиссёры Италии